Terminal Velocity – film del 1994 diretto da Deran Sarafian
 Terminal Velocity – videogioco del 1995 pubblicato da Terminal Reality
 Terminal Velocity – album di John Petrucci del 2020